Merivale är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Merivale (1808–1893), engelsk historiker
 Herman Merivale (1806–1874), engelsk historiker
 Herman Charles Merivale (1839–1906), engelsk skald
 John Merivale (1917–1990), engelsk skådespelare
 John Herman Merivale (1779–1844), engelsk lärd
 Philip Merivale (1886–1946), engelsk skådespelare

Engelska efternamn